Chris Brant (né le  à Belleville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canado-néerlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1982 avec les Canadians de Kingston dans la Ligue de hockey de l'Ontario.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1982-1983 || Canadians de Kingston || LHO ||67 ||1 ||17 ||18 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || Canadians de Kingston || LHO ||7 ||4 ||4 ||8 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||60 ||9 ||12 ||21 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||52 ||16 ||33 ||49 ||110 ||- ||- ||- ||- ||-         
|-
|1985-1986 || Whalers de Binghamton || LAH ||73 ||7 ||6 ||13 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-          
|-
|1985-1986 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH ||5 ||2 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1986-1987 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH ||67 ||27 ||38 ||65 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || Whalers de Binghamton || LAH ||66 ||18 ||29 ||47 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-               
|-
|1988-1989 || Whalers de Binghamton || LAH ||65 ||28 ||28 ||56 ||138 ||- ||- ||- ||- ||-               
|-
|1989-1990 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-            
|-
|1989-1990 || EC RT Bad Nauheim || 2. Bundesliga ||23 ||21 ||19 ||40 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-     
|-
|1990-1991 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ||35 ||42 ||38 ||80 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-              
|-
|1991-1992 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ||37 ||36 ||34 ||70 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-         
|-
|1992-1993 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ||39 ||41 ||30 ||71 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie ||12 ||20 ||16 ||36 ||0 ||22 ||22 ||22 ||44 ||42              
|-
|1994-1995 || Beavers de Basingstoke || BHL ||17 ||12 ||21 ||33 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-            
|-
|1994-1995 || Bracknell Bees || BHL ||20 ||23 ||20 ||43 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Bracknell Bees || BHL ||51 ||101 ||102 ||203 ||166 ||- ||- ||- ||- ||-               
|-
|1996-1997 || Bracknell Bees || BISL ||32 ||14 ||22 ||36 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998 || Bracknell Bees || BISL ||38 ||23 ||14 ||37 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Bracknell Bees || BISL ||42 ||18 ||19 ||37 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Bracknell Bees || BISL ||36 ||14 ||19 ||33 ||55 ||4 ||0 ||3 ||3 ||0              
|-
|2000-2001 || Bracknell Bees || BISL ||45 ||18 ||21 ||39 ||70 ||7 ||2 ||0 ||2 ||14         
|-
|2001-2002 || Sheffield Steelers || BISL ||18 ||3 ||7 ||10 ||12 ||8 ||2 ||2 ||4 ||13  
|-
|2001-2002 || Bracknell Bees || BISL ||2 ||2 ||2 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Sheffield Steelers || BNL || ||18 ||3 ||7 ||10 ||12 || ||8 ||2 ||2 ||4 ||13           
|-
|2001-2002 || Basingstoke Bison || BNL || ||22 ||11 ||25 ||36 ||34 || ||- ||- ||- ||- ||-                
|-
|2002-2003 || Smoke Eaters Geleen || Eredivisie || ||32 ||6 ||19 ||25 ||117 || ||- ||- ||- ||- ||-    
|-
|2002-2003 || Smoke Eaters Geleen II || Eerste divisie || ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 || ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Hornets de Cambridge || OHASr || ||9 ||0 ||5 ||5 ||2 || ||- ||- ||- ||- ||-             
|-
|2003-2004 || Belleville McFarlands ||  || ||14 ||5 ||20 ||25 ||39 || ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en août 1965
Joueur international néerlandais de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Whalers de Hartford
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Whalers de Binghamton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Smoke Eaters Geleen
Naissance à Belleville (Ontario)
Joueur du EC Bad Nauheim
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur du Basingstoke Bison
Joueur des Bracknell Bees